Thunder Road peut faire référence à :

Films 
 Thunder Road, un film sorti en 1958, réalisé par Robert Mitchum et Arthur Ripley ;
 Thunder Road, un film sorti en 2018, réalisé par Jim Cummings (le titre faisant référence à la chanson de Bruce Springsteen) ;

Musique 
 Thunder Road, une chanson de Bruce Springsteen sortie en 1975 ;

Entreprises 
 Thunder Road Pictures, société de production de cinéma et de télévision américaine créée en 2000 ;

Autre 
 Thunder Road International Speedbowl, circuit de course automobile.